Hans Christian Ørsted — físico dinamarquês descobridor do eletromagnetismo em 1820
Oersted (unidade) — unidade CGS de indução magnética
Ørsted (satélite) — primeiro satélite artificial dinamarquês
Ørsted (companhia) — empresa dinamarquesa
Medalha Oersted — que reconhece as notáveis contribuições ao ensino da física